Holoubek, obecně zdrobnělina slova holub, může být:

 v biologii
 holoubek (rod) – rod ptáků z čeledi holubovitých
 holoubek argentinský
 holoubek bronzovohřbetý
 holoubek černokřídlý
 holoubek diamantový
 holoubek inka
 holoubek Morenův
 holoubek naholící
 holoubek pampový
 holoubek proužkokrký
 holoubek proužkoprsý
 holoubek šupinkový
 holoubek vlnkovaný

 v literatuře
 Holoubek (balada) – balada od Karla Jaromíra Erbena
 Holoubek: kněžská idyla – román Jindřicha Šimona Baara, který vyšel též pod názvem Holoubek

 jiný význam
 Holoubek (hrad) – hrad v Plešicích

 příjmení osob
 viz Holoubek (příjmení)

Související články 
 Holub
 Holoubkov